Айявари, айяважи или айявали, на Западе принято написание ,  — «путь отца» — религиозное дхармическое течение, возникшее в XIX веке и распространённое в Южной Индии, в основном среди тамилов и близкородственных им народов. В Индии, как правило, рассматривается как секта внутри индуизма, однако отличается от индуизма упрощёнными ритуалами, гораздо более скромным убранством храмов, в которых не обязательны даже изображения богов, и иными представлениями о силе богов после наступления Кали-юги.

Количество сторонников айявари, по разным оценкам, колеблется от 1 до 8 миллионов.

Ссылки 
 www.vaikunt.org — Ayyavazhi
 www.ayyavaigundar.org — Avatar
 www.nairs.org — Views on Vaikundar as a saint
 www.nandhi.com — Ayya Narayana
 www.ayyaundu.org — Siddantha of Ayyavazhi
 www.indianetzone.com — Ayyavazhi : An Overview
 www.ayyavazhi.org — Ayya Vaikundar The Spiritual light

Направления индуизма
Индуистские движения и организации
Религия в Индии
Монотеизм
История Индии